Cosenza (provincie), een provincie in Italië;
Cosenza (stad), een stad in Italië;
Nuova Cosenza Calcio, een voetbalclub uit Cosenza.